HMS Audacious ha sido el nombre utilizado por varios buques de la Royal Navy británica.

El primer  fue un navío de línea de 3ª clase y 74 cañones en servicio desde 1785 hasta 1815.
El segundo  fue un acorazado botado en 1869, convertido en buque almacén desde 1902, renombrado posteriormente Fisgard y después Imperieuse, y vendido para desguace en 1927.
El tercer  fue también un acorazado botado en 1912 y hundido por una mina en 1914.
El buque mercante SS Montcalm fue convertido en buque de entrenamiento de guerra con el nombre  en 1914.
Audacious fue el nombre dado inicialmente al portaaviones , de la Audacious. El buque, fue renombrado HMS Eagle el 21 de enero de 1946, dos meses antes de su botadura el 19 de marzo de 1946.
El próximo  será un submarino de la clase Astute que debería entrar en servicio en 2017.

Una balandra de 14 cañones capturada en 1797, Audacieux, fue asignada en la Royal Navy como HMS Audacieux. El buque, apareció en los listados hasta 1801.

Referencias

Notas al pie

Bibliografía 

Nombres de buques británicos